Вах:

 Вах — річка на сході Ханти-Мансійського АО, права притока Обі.
 Вах — місто у Пакистані.
 ВАХ — вольт-амперна характеристика, залежність сили струму від напруги.
 Вах — вигук у грузинській мові.
 Вах — прізвище.